Wattenweiler ist der Name folgender Orte:

 Wattenweiler (Ingoldingen), Ortsteil der Gemeinde Ingoldingen im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg
 Wattenweiler (Neuburg an der Kammel), Ortsteil des Marktes Neuburg an der Kammel im Landkreis Günzburg in Bayern
 Wattenweiler (Weissach im Tal), Weiler der Gemeinde Weissach im Tal im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg